Ramanujan ist der Name folgender Personen:
 A. K. Ramanujan (1929–1993), indisch-amerikanischer Indologe und Dichter
 Srinivasa Ramanujan (1887–1920), indischer Mathematiker
 T. D. Ranga Ramanujan (1921–2013), indischer Tischtennisfunktionär

Ramanujan steht für:
 (4130) Ramanujan, Asteroid des Hauptgürtels
 Ramanujan (Film), indisch-britischer Spielfilm von Gnana Rajasekaran (2014)

Siehe auch:
 Ramanujan-Graph
 Ramanujan-Primzahl
 Ramanujan-Soldner-Konstante
 Ramanujansumme
 Ramanujan-Thetafunktion
 Ramanujan-Vermutung
 Landau-Ramanujan-Konstante
 Rogers-Ramanujan-Identitäten
 ICTP Ramanujan Prize
 SASTRA Ramanujan Prize
 Identität von Ramanujan (Elementare Algebra)
 Problem von Brocard und Ramanujan
 Satz von Hardy und Ramanujan
 Tausendsiebenhundertneunundzwanzig (auch Hardy-Ramanujan-Zahl)
 Ramanujan-Phifunktion
 Ramanujan-Nagell-Gleichung

Nicht zu verwechseln mit Ramanujam.